remenica, kolo za prihvat i vođenje remena u remenskome prijenosu
 Konopnica (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Srbija